Бу́ба или Буба́ — ряд значений:

Персоналии
 , настоящее имя Уэсли Данилу Мораиш дус Сантус (род. 1993) — бразильский футболист.
 Буба, Паскуале (род. 1946) — американский кинематографист, лауреат премии "Эдди" за лучший монтаж в документальном фильме.
 Буба, Тони (род. 1944) — американский кинематографист, номинант премий нескольких фестивалей за фильм Lightning Over Braddock: A Rustbowl Fantasy.
  (1923–1999) — французский фотограф.

Другое
  — гора в Грузии.
  — город в Гвинее-Бисау.
Буба —  мультипликационный фильм производства студии 3D Sparrow.
«Буба, Анимашки» — «мультипликационный мультфильм» (2023) Группа компаний «Рики»

См. также 
 Буба Касторский
 Буба Кикабидзе
 Немецкий федеральный банк (прозвище от Bundesbank).
 Сергей «Буба» Бобунец